Харитонівська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Харитонівська сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район